Le mot andain désigne un alignement dans différents domaines :

 Agriculture : Andain, une bande continue de fourrage laissée sur le sol après le passage d'une faucheuse ou d'une andaineuse ;
 Construction : Andain de pierre, un amas de blocs rocheux issus de l'épierrage d'une parcelle agricole ;
 Déneigement : Andain de neige, un alignement de neige rejetée en bordure des voies publiques ou privées pour dégager les voies de circulation.
 Musique : Andain, groupe de musique électronique de 2000 constitué de la chanteuse et auteur Mavie Marcos et du producteur Josh Gabriel (Gabriel & Dresden).

Voir aussi
Andin